El diablo vino por la noche (en alemán: Nachts, wenn der Teufel kam) es una película del año 1957 de Alemania Federal, dirigida por Robert Siodmak. Fue nominado para el Óscar a la mejor película en lengua extranjera y se basa en la verdadera historia de Bruno Lüdke.

Argumento 
Es la historia de un asesino en serie que asesina mujeres en Alemania durante la época de la Segunda Guerra Mundial. En uno de los crímenes el hombre es arrestado siendo inocente. Un investigador que empieza a ser un hilo que conduce al verdadero asesino se ve frustrado por las autoridades nazis que sienten que la revelación de la verdad socavar la fe del pueblo en su sistema supuestamente infalible. La historia de detectives poco a poco se convierte en una historia acerca de los males de la propaganda política y la corrupción.

Enlaces externos 
 
 

Películas ambientadas en Berlín
Películas ambientadas en los años 1940
Películas dramáticas de Alemania Occidental
Películas dramáticas
Películas dramáticas de los años 1950
Películas de suspenso
Películas de suspenso de Alemania Occidental
Cine de suspenso de los años 1950
Películas de Alemania presentadas para el Óscar a la mejor película internacional